Cologne (Brescia), gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
 Cologne (Gers), gemeente in het Franse departement Gers
 Cologne (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Keulen, Cologne is de Franse en Engelse naam voor deze Duitse stad 
 Eau de cologne, Frans voor "Water uit Keulen". Een soort parfum.
 Cologne (film), Amerikaanse documentairefilm uit 1938